De massastart mannen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2020 werd gereden op zondag 29 december 2019 in ijsstadion Thialf te Heerenveen.

Titelverdediger was Douwe de Vries die niet mee deed.

Uitslag

Bronnen 
 Sportuitslagen
 Schaatspeloton
 Speedskatingnews

mannen massastart
2020